

Persone
Deanna Merryman – attrice e modella statunitense
John Merryman – personaggio storico della Guerra di secessione americana
Marjorie Merryman – compositrice e insegnante statunitense

Altro
Merryman – personaggio dei fumetti DC Comics